A2, A-2 , A.2 ou A02 est un sigle qui signifie :

Street art 
 Street artiste parisien, A2 colle des cœurs anarchistes et des pochoirs de louise Michel sur les murs de toutes les villes de France.

Domaine militaire 
 Fusée A2 développée par l'Allemagne nazie ;
 Descamps 17 A.2, un avion de chasse et de reconnaissance français ;
 HMS A2, un sous-marin de la Royal Navy ;
 North American A-2 Savage, un avion d'attaque au sol ;
 Potez 24 A2, un avion d’observation français. ;

Histoire 
 A2, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis main à la bouche.

Format de papier 
 Format A2, un format de papier selon la norme ISO 216.

Formation 
 A2, le deuxième niveau (« Intermédiaire » ou « de Survie ») du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Science 
Chimie 
 Procyanidine A2, un type de tanin condensé.

 Médecine
 Autres salmonelloses (A02) d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC A02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Sport automobile 
 Arrows A2, un modèle de Formule 1 de 1979 ;
 Merzario A2, un modèle de Formule 1 de 1979.

Télécommunications 
 Xiaomi Mi A2, un smartphone sorti en 2018.

Télévision et cinéma 
 Antenne 2, l'ancien nom de France 2 ;
 Films A2, société de production de cinéma dépendant de la chaîne Antenne 2, devenue ensuite France 2.

Transport 
Automobiles
 Alpina A2, un modèle du constructeur automobile Alpina ;
 Audi A2, un modèle d'automobile de chez Audi.

Autoroutes
 , différentes autoroutes  dans le monde.

Routes
 , différentes routes dans le monde.

Aviation/Aéronautique
 A2, un projet d'avion de ligne hypersonique du projet de recherche LAPCAT ;
 Abrial A-2 Vautour, un prototype de planeur français ;
 Antonov A-2, un planeur soviétique ;
  ;
 Botswana, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 .

Réglementation
 une catégorie de permis de conduire en France, relative à des deux-roues motorisés.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres